P36 ou P-36 peut faire référence à :
 Curtiss P-36 Hawk, un avion de chasse américain ;
 , plusieurs navires de la Royal Navy ; 
 Infection bactérienne du nouveau-né, d’après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres